Му́ди:

Фамилия 

()
 Муди, Айвен (род. 1980) — вокалист американской группы Five Finger Death Punch.
 Муди, Альма (1898—1943) — австралийско-германская скрипачка.
 Муди, Бен (род. 1981) — американский музыкант, один из основателей группы Evanescence.
 Муди, Джеймс (1925—2010) — американский джазовый саксофонист и флейтист.
 Муди, Джеймс Пол (1887—1912) — шестой офицер лайнера «Титаник».
 
 Муди, Дэн (1893—1966) — американский политик, 30-й губернатор Техаса.
 Муди, Линн (род. 1950) — американская телевизионная актриса.
 Муди, Мики (род. 1950) — шотландский гитарист.
 Муди, Реймонд (род. 1944) — американский психолог и врач.
  (род. 1941) — канадский математик.
 Муди, Рон (1924—2015) — британский актёр.
 Муди, Уильям Генри (1853—1917) — Генеральный прокурор США.
 Муди, Уильям Элвин (1954—2013) — американский менеджер в рестлинге, более известный как Пол Берер.
 Муди, Уолтер (1935—2018) — американский убийца.
 Муди, Уэсли (род. 1979) — южноафриканский теннисист.
 Муди, Хэнк — главный герой сериала Californication, писатель и плейбой.

Другое 
 Муди — венгерская порода собак.
 Муди — остров Северного Ледовитого океана.
 Муди — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.
 Муди — вульгарное название мужских яичек человека.

Двойная фамилия 
 Уиллз-Муди, Хелен (1905—1998) — американская теннисистка.

См. также 
 Мудин
 Мудис